La expresión España moderna puede hacer referencia a:

 la historia moderna de España;
 la historia contemporánea de España (el concepto de Edad moderna no es unívoco);
 La España Moderna, revista del siglo XIX.